Dáil Éireann kan syfta på:

Dáil Éireann (Irländska republiken) (1919-22)
Dáil Éireann (Irländska fristaten) (1922-37)
Dáil Éireann (från 1937)